Comitatul Walker, conform originalului, Walker County, este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Walker, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Walker, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Walker, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Walker (dezambiguizare)
 Walk (dezambiguizare)